Socialité (anteriormente también conocido como Socialité by Cazamariposas) es un programa de televisión dedicado al mundo de los famosos y a los reality shows de Telecinco por medio de reportajes. El formato, presentado por Nuria Marín y María Patiño, siendo Giovanna González quien lo presenta en ausencia de alguna de ellas, está producido por La Fábrica de la Tele y se emite en Telecinco desde el 29 de abril de 2017.

Historia 
A finales del mes de abril de 2017, tras varias semanas desde el final de ¡Qué tiempo tan feliz!, Mediaset decidió que Telecinco volviera a emitir programas en directo los fines de semana. Así, además del estreno de Viva la vida, la cadena aprovechó el éxito de Cazamariposas en Divinity e inició la producción del formato también para sus fines de semana con sus presentadores habituales (Nando Escribano y Nuria Marín).

Debido a su funcionamiento, el 20 de mayo estrenó una denominación propia para diferenciarse de Cazamariposas, optando por la marca Socialité. Esta diferenciación se completó con su traslado de Barcelona a Madrid y con el cambio de los presentadores por María Patiño, hechos que tuvieron lugar el 24 de junio de 2017.

Dos meses después, a pesar de sus resultados irregulares en las sobremesas de los fines de semana de Telecinco, la cadena decidió seguir apostando por el programa, de manera que alargó media hora su duración desde el pasado 26 de agosto de 2017, comenzando a las 13:30 horas y finalizando a las 15:00.

El 24 de octubre de 2020 presentó el programa Chelo García-Cortés tras aceptar un reto en el concurso ¡Quiero dinero! de Sálvame Tomate.

El 30 de noviembre de 2020 empieza a emitirse también en la franja del access prime time en la noche de los lunes.

El 9 de enero de 2021 debido a la borrasca Filomena, María Patiño quedó atrapada en su casa a causa de la nieve y la reportera del programa Giovanna González se hizo cargo de presentar el programa ese día. De forma similar, el 26 de septiembre de 2021 María Patiño se quedó atrapada en medio de Madrid por una maratón multitudinaria y el entonces subdirector del programa, Javier de Hoyos, presentó el programa.

A partir de 2022, María Patiño y Nuria Marín presentan un día cada una.

Formato 
El espacio que analiza la crónica social y la prensa del corazón. De este modo, la presentadora da paso a vídeos y reportajes, comentándolos y conectando con periodistas y reporteros para que expliquen la última hora. Asimismo, tratan las novedades de los reality shows de Mediaset.

Equipo

Dirección 
Nando Escribano (2017)
David Linares (2017-2022)
Javier de Hoyos (2022-presente)
Giovanna González (2022-presente)

Presentadores

Actuales 

 Presentadora titular
 Presentadora sustituta

Antiguos 

 Presentador titular
 Presentador/a sustituto/a

Reporteros

Audiencias

Temporada 1 (2017)

Temporada 2 (2017-2018)

Temporada 3 (2018-2019)

Temporada 4 (2019-2020)

Temporada 5 (2020-2021)

Temporada 6 (2021-2022)

Temporada 7 (2022-2023)

Audiencia media de todas las temporadas

Véase también 
 Telecinco
 La Fábrica de la Tele
 Mediaset España

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Socialité en Facebook
 

Programas de televisión de Telecinco
Programas de televisión de España iniciados en 2017La Fábrica de la Tele
Programas de televisión de noticias del corazón de España